Сиреневка — топоним:

Белоруссия 
 Сиреневка — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.

Россия 
 Сиреневка — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 Сиреневка — железнодорожная платформа Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги